Ophoven is een veel voorkomende plaatsnaam. Het ontstond in de periode 1000–1200 en betekende 'bij de hoger gelegen boerderijen'. Concreet kan Ophoven verwijzen naar:
In België
Het dorp Ophoven (Kinrooi), in Belgisch-Limburg
Het gehucht Ophoven (Neeroeteren) van het dorp Neeroeteren
Het gehucht Ophoven (Gruitrode) van het dorp Gruitrode

In Nederland
De wijk Ophoven (Sittard) van de stad Sittard
De buurtschap Ophoven (Echt-Susteren) van de stad Echt
De buurtschap Ophoven (Leudal) van het dorp Roggel

In Duitsland
Het dorp Ophoven (Duitsland), in Noordrijn-Westfalen